Nystad peut désigner :

Toponyme 
 Nystad, localité norvégienne intégrée dans la commune de Fauske
 Nystad, nom suédois de la ville finlandaise d'Uusikaupunki où a été signé le Traité de Nystad

Patronyme 
 Claudia Nystad (1978-), fondeuse allemande

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme